Премьер-лига ЮАР 2018/2019 () — 23-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 4 августа 2018 года и закончился 11 мая 2019 года. Чемпионский титул защитил клуб «Мамелоди Сандаунз».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Статистика на rsssf.com

2018/2019
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2018 году
Спорт в ЮАР в 2019 году